Wereldkampioenschap superbike van Aragón 2020 (augustus)
 Wereldkampioenschap superbike van Aragón 2020 (september)